Antonucci est un patronyme porté notamment par :

 Antonio Benedetto Antonucci (1798-1879), cardinal italien,
 Danny Antonucci (1957-), animateur, cartooniste, réalisateur et producteur exécutif canadien,
 Giorgio Antonucci (1933-2017), médecin et psychiatre italien,
 Mirko Antonucci (1999-), footballeur italien,
 Stefano Antonucci (1948-), acteur italien.